Станвуд има више значења:
 Станвуд (Ајова)
 Станвуд (Вашингтон)
 Станвуд (Мичиген)